Берлинский международный кинофестиваль (, Берлинале) — ежегодный международный кинофестиваль, проводится с 1951 года в Берлине. Основной приз — «Золотой медведь» (медведь — геральдический символ Берлина). Проводится ежегодно в феврале (но до 1978 года проводился летом).

В отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира, в том числе фильмы стран бывшего «Восточного Блока».

Премьеры проходят во дворце Берлинале. Директор фестиваля — Дитер Косслик.

История 

Фестиваль проводится с 1951 года. Его учредителями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция, под чьим управлением после войны находился Западный Берлин. В первый год существования этого кинофестиваля премии вручало немецкое жюри, а в 1952—1955 гг. проводились опросы публики и голосование в иностранных журналах. Победители определялись по категориям «лучший мюзикл», «лучшая драма», «лучший приключенческий фильм» и «лучшая комедия».

С 1956 года решение о присуждении наград принимает международное жюри. Главным призом фестиваля является «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм. «Серебряный медведь» присуждается в следующих номинациях: лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства. Премией Альфреда Бауэра отмечаются картины, «открывающие новые пути в киноискусстве». На «Берлинале-2006» впервые был вручен приз за лучший фильм-дебют.

В 1956 году «Берлинале» получил официальный статус международного кинофестиваля. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях.

В рамках Берлинского киносмотра, помимо конкурсной программы, работают секции «Международный форум молодого кино», «Панорама», фестиваль фильмов для детей, а также европейский кинорынок. В Берлине в наибольшей мере, чем на других фестивалях представлены фильмы категории «не для всех» — так называемое «интеллектуальное кино». Фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссёров французской «новой волны» — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля имели в разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале.

Как правило, на «Берлинале» показывают около 350 фильмов, а посещают этот киносмотр порядка 150 тысяч зрителей.

В августе 2020 года организаторы Берлинского кинофестиваля объявили, что с 2021 года на смотре не будут вручаться отдельные призы лучшему актёру и лучшей актрисе. Вместо этого вводятся две новые награды — «Серебряные медведи» за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. В заявлении также уточняется, что речь идет о призах, обладателей которых выбирает международное жюри основного конкурса Берлинского кинофестиваля. Новый — гендерно-нейтральный — статус фестиваля продолжает традицию его внимания к вопросам равенства. С 1987 года в рамках киносмотра вручается премия «Тедди» — за лучшие фильмы ЛГБТ-тематики.

Награды

Главные призы Берлинале 
 «Золотой медведь» — главный приз Берлинского кинофестиваля
 Премия «Золотой медведь» за лучший полнометражный фильм (с 1951 года)
 «Золотой медведь» за лучший короткометражный фильм (с 1956 года)
 «Золотой медведь» за жизненные достижения (с 1982 года)
 «Серебряный медведь» — серия призов Берлинского кинофестиваля
 Гран-при жюри — вручается фильму, занявшему второе место в основной конкурсной программе (с 1965 года)
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру (с 1956 года)
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль (с 1956 года)
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль (с 1956 года)
 Премия «Серебряный медведь» за лучший короткометражный фильм (с 1956 года)
 Премия «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области киноискусства (с 1978 года)
  — вручается за «открытие новых путей в киноискусстве» (с 1987 года)
 «Серебряный медведь» за лучшую музыку к фильму (с 2002 года)
 «Серебряный медведь» за лучший сценарий (с 2008 года)

Призы независимых жюри 
 Приз экуменического жюри
 Премия FIPRESCI
 Shooting Stars Award — вручается молодым европейским актёрам
 «Тедди» — вручается фильмам с ЛГБТ-тематикой

Другие награды 
 Приз за «Лучший дебют» (с 2006 года)
 Бронзовый медведь
 Хрустальный медведь
 Голубой ангел
 Лучшая работа художника
 Лучший сценарий
 Особая премия
 Особая премия жюри
 Особые упоминания жюри
 Почетный серебряный приз
 Премия за персональное достижение
 Премия иностранных делегаций
 Приз за карьеру
 Приз за персональное достижение
 Приз за сценарий и работу с актёрами
 Приз за творчество
 Приз за художественное достоинство
 Приз за художественный вклад

Прошлые награды 
 Специальная золотая премия дирекции фестиваля
 Специальная премия жюри
 Специальная премия за творчество
 Съемочная группа
 Юбилейный приз 30-го фестиваля (1980 год)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Берлинская Жизнь: Введение в Берлинский кинофестиваль 
 Заметки о 56-м Берлинском кинофестивале
 Обзор Берлинского кинофестиваля, 2006
 Dieter Kosslick, руководитель фестиваля 
 Берлинский кинофестиваль 2010
 Берлинский кинофестиваль 2015: рецензии
 Фрагмент из книги Андрея Плахова «Мой Берлинале», посвященной истории Берлинского кинофестиваля 

 
Кинофестивали Германии
Лауреаты Берлинской художественной премии